Mässhallen kan avse:
Mässhallen – en byggnad, se mässhall
Mässhallen (Göteborg) – en byggnad
Mässhallen (Helsingfors) – en byggnad
Mässhallen (Norrköping) – en byggnad